Мафія — таємна, здебільшого бандитська організація.
 Мафія (острів) — острів в Танзанії.
 Донецька мафія. Антологія — книга.
 Mafia: The City of Lost Heaven — відеогра.
 Мафія (гра) — салонна командна гра.
 Mafia II — відеогра.
 Mafia III — відеогра.